Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Allemagne)

Chine 
171e division d'infanterie (Chine)

URSS

Note